Löffelspitze ist der Name folgender Berggipfel:
 Löffelspitze (Venedigergruppe) (), Berg in Osttirol
 Löffelspitze (Zillertaler Alpen) (), Berg in Nordtirol/Südtirol
 Löffelspitze (Bregenzerwaldgebirge) (), Berg in Vorarlberg
 Löffelspitze (Lechquellengebirge) (), Berg in Vorarlberg